SCF — аббревиатура, которая может обозначать:

 Supercritical fluid (Сверхкритический флюид) — состояние вещества, при котором исчезает различие между жидкой и газовой фазой.
  () — британская термическая единица природного газа.	
 Supply Chain Finance () — комплекс технологических решений и финансовых услуг, связывающих всех участников цепочки поставок (покупателей, поставщиков и финансирующие организации) для обеспечения прозрачности, снижения стоимости финансирования, повышения доступности ресурсов и сокращения сроков получения финансирования.	
 Функции управления услугами (SCF) — сетевая функция интеллектуальной сети (IN) в узле управления услугами (SCP).

Коды 
 Код железнодорожной станции  в одноимённом районе Бирмингема, Великобритания.
 Код ИАТА  в Аризоне, США.
  Санта-Круш-даш-Флориш в Португалии, до 2006 года также использовался при регистрации номеров мотоциклов (с рабочим объёмом менее 50 см³), мопедов и немоторных тяговых транспортных средств.

Организации и фонды 
 The Save the Children Fund — международная организация, занимающаяся защитой прав детей.
  () — созданный в 1974 году комитет Европейской комиссии, с 2002 года обязанности переданы Европейскому агентству по безопасности продуктов питания.
 Свободная республиканская партия () — политическая партия Турции 1930 года.
  (, ).
  ().
  ().
  ().
Совкомфлот

Спорт 
  ().
 «Фейеноорд» () — футбольный клуб из города Роттердам в Нидерландах, с 1912 года носил название «SC Feijenoord», затем с 1974 по 1978 годы — «SC Feyenoord».
 «Фив» (, SC Fives) — французский футбольный клуб из одноимённого пригорода Лилля.
  () — решающая серия розыгрыша плей-офф в сезоне Национальной хоккейной лиги.
 «Фрайбург» (, SC Freiburg) — немецкий футбольный клуб из одноимённого города.

Биология 
 Комплекс SCF — белковое соединение, играющее существенную роль в регуляции клеточного цикла.
  (, steel factor) — цитокин, который связывается с рецептором c-KIT (CD117).